Shrek - o primeiro filme do personagem
Shrek!
Shrek (personagem)
Shrek (série)

Desambiguação